FIFA svjetsko klupsko prvenstvo 2011. bilo je osmo izdanje Svjetskog klupskog prvenstva koje se u prosincu 2011. održalo u Toyoti i Yokohami u Japanu. Prvak je po drugi put postala španjolska Barcelona.

Nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati bili domaćini prvenstava 2009. i 2010., domaćinstvo se za 2011. godinu vratilo u Japan. Tijekom posjete Japanu 23. svibnja 2011., FIFA-in predsjednik Sepp Blatter potvrdio je da će Japan ostati domaćin prvenstva unatoč potresu i cunamiju u Sendaiju 2011.

Barcelona je do naslova stigla pobjedom od 4:0 nad brazilskim Santosom u finalu.

Momčadi u natjecanju

1 Podebljane godine označuju osvajanje prvenstva te godine

Suci

Stadioni

Utakmice
Ždrijeb prvenstva održan je 17. studenog u Nagoji da se dodjele "pozicije" triju ekipa u četvrtfinalu: Al-Sadd (AFC), Espérance (CAF) i Monterrey (CONCACAF).

Termini po japanskom vremenu (UTC+09:00).

Razigravanje za četvrtfinale

Četvrtfinale

Za peto mjesto

Polufinale

Za treće mjesto

Finale

Statistika

Konačni poredak

Strijelci

2 gola
  Adriano (Barcelona)
  Lionel Messi (Barcelona)

1 gol
  Khalfan Ibrahim (Al-Sadd)
  Abdulla Koni (|Al-Sadd)
  Maxwell (Barcelona)
  Seydou Keita (Barcelona)
  Cesc Fàbregas (Barcelona)
  Xavi (Barcelona)
  Oussama Darragi (Espérance)
  Khaled Mouelhi (Espérance)

1 gol (nast.)
  Yannick N'Djeng (Espérance)
  Leandro Domingues (Kashiwa Reysol)
  Masato Kudo (Kashiwa Reysol)
  Hiroki Sakai (Kashiwa Reysol)
  Junya Tanaka (Kashiwa Reysol)
  Aldo de Nigris (Monterrey)
  Hiram Mier (Monterrey)
  Humberto Suazo (Monterrey)
  Jesús Zavala (Monterrey)
  Borges (Santos)
  Danilo (Santos)
  Neymar (Santos)

Nagrade

Izvori

Vanjske poveznice

FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2011.  na FIFA.com

Prvenstvo 2011.